Boi steht für:
 Bumba-meu-boi, Kurzform für das brasilianische Volksfest 

 Vall de Boí, spanische Gemeinde  in der Provinz Lleida, Katalonien

Boi ist der Familienname folgender Personen:
 Francesco Antonio Boi (1767–1860), italienischer Anatom
 Frederik Boi (* 1981), belgischer Fußballspieler
 Paolo Boi (1528–1598), italienischer Schachspieler
 Vincent Boi-Nai (* 1945), römisch-katholischer Bischof

boi steht für:
 Barbareño (ISO-639-3-Code), eine der ausgestorbenen Chumash-Sprachen in Kalifornien, USA

BOI steht für:
 Bank of Ireland, irische Bank mit dem Recht, nordirische Banknoten drucken zu dürfen
 Baltic Olympiad in Informatics, die Baltische Informatik-Olympiade
 Bauoberinspektor, ein Dienstgrad im deutschen Beamtenrecht, siehe Gehobener Dienst #Dienst- und Amtsbezeichnungen
 Brandoberinspektor, ein Dienstgrad der Feuerwehr in Deutschland, siehe Gehobener Dienst #Dienst- und Amtsbezeichnungen
 Bureau of Investigation, siehe Federal Bureau of Investigation #Geschichte
 Thailand Board of Investment, Regierungsbehörde in Thailand
 Boise Airport (IATA-Code), US-amerikanischer Flughafen
 2GO (Frachtfluggesellschaft) (ICAO-Code), philippinische Frachtfluggesellschaft

Siehe auch:
 Boier
 Boy
 Booij

Abkürzung